Leskinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Leskinen (ö i Kajanaland), 
 Leskinen (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar